Tempelhof betyder Tempelgård på tyska.  Det syftar på flera gods som tillhört Tempelherreorden.  Vanligen avses stadsdelen Tempelhof i Berlin, som uppkallats efter ett sådant gods, eller flygplatsen med samma namn i Berlin.

Geografi

Tyskland
Tempelhof – stadsdel i Berlin
Tempelhof-Schöneberg – administrativt stadsdelsområde (Bezirk) i Berlin där Tempelhof ingår.
Bezirk Tempelhof – tidigare administrativt stadsdelsområde i Berlin som numera ingår i Tempelhof-Schöneberg.
Tempelhof, Adelschlag – stadsdel i Adelschlag, Landkreis Eichstätt, Bayern
Tempelhof, Haibach – stadsdel i Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
Tempelhof, Hornburg – stadsdel i Hornburg, Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen

Se även
Tempelhof (station) – bytesstation för Berlins tunnelbana och pendeltåg i stadsdelen Tempelhof.
Tempelhofer Feld - grönområde, som tidigare varit Tempelhofs flygplats.
Berlin-Tempelhofs flygplats – tidigare flygplats i stadsdelen Tempelhof, Berlin.

Övriga världen
Tempelhof, Niwki – tyskt namn för orten Niwki i Polen.
Tempelhof, Sydafrika – område nära Beitbridge i Sydafrika.